USS Vincennes je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Vincennes (1826) 
 USS Vincennes (CA-44)
 USS Vincennes (CL-64) 
 USS Vincennes (CG-49)

Vincennes